Zeměkoule označuje nejčastěji planetu Zemi.

 Země
 Zeměkoule (seriál)
 Zeměplocha

Související články 
 Geoid

Externí odkazy